SecurStar GmbH é uma empresa Alemã de segurança de computadores fundada por Wilfried Hafner em 2001 pela fusão das empresas: ScramDisk Inc., Software Professionals Ltd. e Telstar Industries.

Ligações externas
Site Oficial SecurStar
PhoneCrypt escândalo marketing antiético

Segurança
Criptografia
Internet
Dados